Boris Biancheri, diplomatico italiano
Emilio Biancheri, vescovo cattolico italiano
Franck Biancheri, politico francese
Giuseppe Biancheri, politico italiano